Manuel Benetti (Arzignano, 1981. január 27. –) olasz labdarúgóhátvéd.

Források 
Manuel Benetti adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1981-ben született személyek
Olasz labdarúgók
A Vicenza Calcio labdarúgói
A San Marino Calcio labdarúgói
A Monza labdarúgói
A Sassuolo labdarúgói
A Bassano Virtus 55 ST labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek